Gülistan steht für:
 Gülistan (Ardahan), Ort in Ardahan (Provinz), Ostanatolien, Türkei
 Gülistan (Manisa), Ort in Manisa (Provinz), Ägäisregion, Türkei
 Gülistan (Yozgat), Ort in Yozgat (Provinz), Zentralanatolien, Türkei

 Gülistan (Vorname), türkischer weiblicher Vorname 

Siehe auch:
 Golestan
 Gülüstan
 Guliston